Zinkenbach heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Zinkenbach (St. Gilgen), Ort am Wolfgangsee, Gemeinden St. Gilgen und Strob[e]l, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg (heute Abersee, alter Name bis 1979)

Gewässer:
 Zinkenbach (Brigach), rechter Zufluss der obersten Brigach bei Auf der Matten, Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Zinkenbach, deutscher Name des Zubrnický potok, Zufluss des Luční potok (dt. Kreuzbach) bei Zubrnice (dt. Saubernitz), Bezirk Aussig, Aussiger Region, Tschechien
 Zinkenbach (Wolfgangsee), südwestlicher und Hauptzufluss des Wolfgangsees in Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

 Zinkenbach, ein Gewässer in den Seckauer Alpen in der Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Zinkenbach-Halbinsel, Halbinsel des Wolfgangsees im Salzburger Salzkammergut
 Zirkenbach